Arrecinus ist der Name von:

 Marcus Arrecinus Gemellus, römischer Offizier (Kaiserzeit)